Magnoliowce (Magnoliales Juss. ex Bercht. & J. Presl) – rząd roślin okrytonasiennych. Należą do nich drzewa i krzewy reprezentujące jedne z wcześniejszych grup rozwojowych roślin kwiatowych (tzw. wczesne dwuliścienne). Rośliny te wyróżniają się wśród okrytonasiennych nagromadzeniem cech relatywnie pierwotnych, zarówno w morfologii, jak i anatomii (w drewnie dominują cewki). Częste są komórki wydzielnicze i rośliny są aromatyczne. Podstawowa liczba chromosomów w rzędzie wynosi n=7 (w różnych grupach występuje wielokrotność tej liczby). Rząd obejmuje 6 rodzin z 128–154 rodzajami i 2829–3140 gatunkami.

Morfologia 

 Pokrój Zimozielone i zrzucające liście drzewa, krzewy i liany, rzadko krzewinki i półkrzewy. 
 Liście Pojedyncze, naprzemianległe. Zwykle całobrzegie, rzadziej klapowane. Przylistków brak lub są szybko opadające. Użyłkowanie liścia pierzaste, rzadko dłoniaste.
 Kwiaty Zazwyczaj obupłciowe, o elementach budowy ułożonych spiralnie, licznych i występujących w zmiennej liczbie (w młodszych filogenetycznie grupach okrytonasiennych poszczególne okółki kwiatu mają zwykle ściśle określoną liczbę elementów składowych). Poszczególne człony kwiatu osadzone są na zwykle silnie wydłużonej osi kwiatu. Okwiat jest niezróżnicowany na kielich i koronę. Owocolistki w liczbie od kilku do wielu mają brzegi zwinięte i w różnym stopniu zrośnięte (czasem tylko u nasady). Brzegi owocolistków pełnią funkcję znamienia. Liczba pręcików jest różna. Pręciki także mają budowę liściową – są spłaszczone i nie podzielone na nitkę i główkę. Pylniki znajdują się na skraju pręcika lub na szczycie.
 Owoce O różnej budowie, zwykle mięsiste, czasem skórzaste lub drewniejące, pękające lub niepękające. Często owoce zbiorowe powstające ze słupkowia apokarpicznego i złożone z mieszków. Czasem mięsiste lub suche owoce pseudosynkarpiczne. Nasiona zazwyczaj bez osnówki, ale zawierają dużo bielma.

Systematyka i pochodzenie 

Skamieniałości przedstawicieli rodziny znane są z piętra aptu z wczesnej kredy, a dominują we florach piętra turon z kredy późnej.

 Pozycja magnoliowców wśród okrytonasiennych według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Podział rzędu według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Podział rzędu na rodziny według systemu Takhtajana (2009)
 magnoliowate Magnoliaceae
 degeneriowate Degeneriaceae
Pozostałe rodziny włączane tu w systemach APG były klasyfikowane w odrębnych rzędach Himantandrales, Annonales i Myristicales.

 Podział rzędu na rodziny według systemu Reveala (1999)
 Degeneriaceae I.W. Bailey & A.C. Sm., J. Arnold Arbor. 23: 357, 1942 – degeneriowate
 Himantandraceae Diels, Bot. Jahrb. Syst. 55: 126, 1917 – himantandrowate
 Magnoliaceae Juss., Gen. Pl.: 280, 1789 – magnoliowate

 Podział rzędu na rodziny według systemu Cronquista (1981)
 Annonaceae – flaszowcowate 
 Austrobaileyaceae
 Canellaceae – kanellowate
 Degeneriaceae – degeneriowate
 Eupomatiaceae
 Himantandraceae – himantandrowate
 Lactoridaceae
 Magnoliaceae – magnoliowate
 Myristicaceae – muszkatołowcowate
 Winteraceae – winterowate

Przypisy 

Magnoliowce